Storåstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storåstjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Storåstjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Storåstjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (6,42 ha)
Storåstjärnen (Njurunda socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun,  (23,2 ha)
Storåstjärnen (Torps socken, Medelpad, 691523-151275), sjö i Ånge kommun,  (4,65 ha)
Storåstjärnen (Torps socken, Medelpad, 692620-151018), sjö i Ånge kommun,  (3,38 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn